Лаврентий Иосифович Лопас (, 20 ноября 1878 — 16 октября 1953) — ветеринарный врач, литовский общественный деятель, депутат Государственной думы I созыва от Ковенской губернии.

Биография 

Литовец, римско-католического вероисповедания. Из крестьян деревни Дварелишки (Стобовщизна) Круковской волости Шавельского уезда Ковенской губернии. Окончил Александровскую гимназию в Риге. Учился в Римско-католической семинарии в Ковно, но покинул её, отказавшись принять сан. Поступил в Юрьевский ветеринарный институт. К моменту выборов в Государственную думу I созыва был студентом 2-го курса. Член Литовской национально-демократической партии.

26 марта 1906 года избран в Государственную думу I созыва от съезда уполномоченных от волостей Ковенской губернии. Вошёл в Трудовую группу и Литовскую группу. Член аграрной комиссии и комиссии по составлению адреса. Подписал законопроект «О гражданском равенстве», заявление об образовании Комиссии по расследованию преступлений должностных лиц и заявление об образовании местных аграрных комитетов. Выступал в Думе по аграрному вопросу.

10 июля 1906 года в городе Выборге подписал «Выборгское воззвание» и осуждён по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, приговорен к 3 месяцам тюрьмы и лишен права баллотироваться на любые выборные должности.

С 1909 года продолжил образование в Юрьевском ветеринарном институте и в 1911 году окончил его с отличием. В 1912 году поселился в Ионишкисе, где начал заниматься частной практикой ветеринара. Во время Первой мировой войны в 1914 году призван в Русскую императорскую армию, получил звание майора. В 1917 году принял участие в организации помощи литовским военным беженцам, организовал первый совет по делам беженцев, был его председателем. Вернулся в Литву после обретения ей независимости в 1918 году, принял участие в работе местных комитетов правительства в Ионишкисе. В 1919 году был одним из основателей Ионишкисской прогимназии и дома престарелых. Благодаря его заботам в была построена современная бойня в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Активно участвовал в создании различных кооперативов. Был основателем и членом комитета, обеспокоенного тем, чтобы бедные студенты освобождались от платы за обучение. В 1940 году вышел на пенсию. В 1941 году избежал первой волны депортации, был переведён на работу в Лаздияйский район. После восстановления советской власти в Литве был вновь назначен главным ветеринарным врачом в Ионишкисе.

21 октября 1946 года арестован, приговорён к десяти годам лишения свободы исправительных лагерей с конфискацией имущества. Находился в Мацикайской тюрьме в двух километрах к востоку от Шилуте, которая была концентрационным лагерем у немцев, а с приходом Красной армии стала подразделением ГУЛАГа. По воспоминаниям соузников Лопас был благороднейшей личностью и широко образованным человеком, он знал латинский, древнегреческий и древнееврейский языки, был изобретателем и владел многими ремеслами (ювелирным делом, ремонтом часов и обуви, кузнечным делом и садоводством). В лагере работал санитаром в мужском туберкулёзном отделении. В его обязанности также входило вскрытие умерших заключённых, в гробу у ног покойников он тайно прятал бутылки с записками о покойном и причинах его смерти.

Лопас скончался 16 октября 1953 году Шилутском лагере. В 1955 году его останки были перезахоронены на кладбище Ионишкисе.

Семья 
 Первая жена — Михалина Мишикайте (Michalina Mišeikaitė, ?—1919)
 Сын — Лауринас, род. 1919, прожил 1 день.
 Вторая жена — Валерия Лопене (Valerija Lopienė) в девичестве Катилюте (Katiliūtė) (1898—1984)
 Дочь — ?
 Дочь — Дануте (1928—1931)
 Сын — Кестутис (Kęstutis, 1932—2003) женат на Татьяне Спасской, сын Выгантас

Примечания

Литература 
 Graži tu mano. Laurynas Lopas 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 331.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 140.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. С. 112.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 20. Лист 4; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 143. Лист 62 оборот.

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Трудовая группа
Репрессированные в СССР
Выпускники Юрьевского ветеринарного института
Похороненные в Ионишкисе